«Чужая территория» (; другое название «Нарушение территории») — кинофильм, боевик режиссёра Уолтера Хилла.

Сюжет 
Пожарные Дон и Винс находят карту, на которой указано место, где спрятаны похищенные из церкви 50 лет назад ценности. Теперь их стоимость более миллиона долларов. Клад спрятан где-то на заброшенной фабрике. По чистой случайности на фабрику приезжают торговцы наркотиками, чтобы покарать убийцу своего курьера.

В ролях

Ссылки 
 рецензия Роджера Эберта 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1992 года
Фильмы Universal Pictures
Фильмы по сценариям Боба Гейла